Капустянка:
 Капустянка — вид прямокрылых насекомых ,обыкновенная медведка
 Капустянка — село в Савранском районе Одесской области Украины.